Бургунский сельский совет () — входит в состав
Бериславского района 
Херсонской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Бургунка
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Бургунка

Примечания